Amerikai Egyesült Államok
 Ely, település Iowa államban, Linn megyében
 Ely, település Minnesota államban, Saint Louis megyében
 Ely, önkormányzat nélküli település Missouri államban, Marion megyében
 Ely, település Nevada államban, White Pine megye székhelye
 Ely, önkormányzat nélküli település New Jersey államban, Monmouth megyében
 Ely, önkormányzat nélküli település Virginia államban, Lee megyében
 Egyesült Királyság
 Ely, város Cambridgeshire-ben
 Ely (walesi nyelven: Trelái), Cardiff városrésze